Pukl může znamenat:

 v chodském nářečí dudy
 v západočeském nářečí kozel – samec od kozy

 příjmení
 Božena Elšlégrová-Puklová (1868–1950) – česká operní zpěvačka
 Jaromír Pukl (1899–1945) – český pedagog, odbojář a oběť nacismu, bratr Václava Pukla
 Josef Pukl (1921–2006) – český hudební skladatel
 Josefa Puklová (1878–1962) – česká lékařka
 Ondřej Pukl (1876–1936) – český atlet
 Václav Pukl (1898–1943) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty, bratr Jaromíra Pukla
 Vladimír Pukl (1896–1970) – český malíř, grafik, sochař a pedagog

Rozcestníky - příjmení